Szilágyi Loránd (1908–1974) történész
Szilágyi Loránd (1946) karnagy
Szilágyi Loránd (1987) labdarúgó